Francesco Giontella – imprenditore e politico italiano
 Francesco Giontella – pallavolista italiano
 Roberto Giontella – meteorologo e militare italiano